La J.League Cup 2009 (o Coppa Yamazaki Nabisco 2009), la Coppa di Lega nipponica di calcio, venne vinta dal F.C. Tokyo.

A questa competizione hanno preso parte tutte le squadre di J1. Il Kashima Antlers, Kawasaki Frontale, Nagoya Grampus e Gamba Osaka accedono direttamente ai quarti a causa della loro qualificazione alla fase a gironi dell'AFC Champions League.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase a eliminazione diretta

Quarti

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Classifica marcatori

Premi 
 MVP: Takuji Yonemoto - ()
 Premio "Nuovo Eroe": Takuji Yonemoto - ()

Collegamenti esterni 
 J.League Official Site 

Calcio nel 2009
2009